Винјард има више значења:
 Винјард (Калифорнија)
 Винјард (Јута)